Горцы от ума – российское комедийное скетч-шоу.

История создания 
Скетч-шоу «Горцы от ума» появилось в 2008 году. Серии выходили на официальном сайте проекта hahachkala.ru, Youtube и Молодёжь ТВ. Первые пять сезонов также выходили на DVD.

Основной состав шоу гастролировал с концертами по многим городам России, а также в США и Казахстане.

Актёры 
 Эльдар Иразиев (с 2008)
 Юсуп Омаров (с 2008)
 Халил Мусаев (с 2008)
 Хаджимурад Набиев (с 2008)
 Рукият Халидова (Абдурахманова) (с 2008)
 Омар Алибутаев (с 2012)

Выпуски

Награды 
 2016 – «Серебряная кнопка» от YouTube.
 2017 – Благодарность Главы Республики Ингушетия.

Критика 
Обозреватель газеты «Дагестанская правда» Тагират Гасанова писала: «Мой младший сын после этих «горцев» стал точно также таращить глаза, сопровождая каждое слово междометиями а-ля Иразиев. А старший со смехом говорил, что ему захотелось по примеру героев фильма засесть в ресторане с дружками, глушить водку и выкрикивать бессвязные слова. Хорошо, что длилось это у них недолго — дня два-три».

Бывший главный редактор газеты «Черновик» Надира Исаева писала: «Посмотрите «юмористические» ролики группы бывших дагестанских КВН-щиков «Горцы от ума» в YouTube. Они изображают дагестанцев идиотами с одной извилиной в голове и ненормированной русской речью. У роликов сотни тысяч, даже миллионы просмотров. «Горцы от ума» словно сговорились с сайтом «Кавказпресс» в мировом виртуальном пространстве формировать о своих сородичах мнение как о дебилах. Только если «Кавказпресс» – издание федеральное, подконтрольное спецслужбам России, то «Горцы от ума» – продукт местных «деятелей культуры». Вообще-то, людей, делающих из своего народа посмешище, принято считать национал-предателями».

Примечания

Ссылки 
 Официальное сообщество на сайте ВКонтакте
 Канал скетч-шоу на Youtube
 Страница на сайте Instagram
 Страница на сайте Facebook

Скетч-шоу России